Ansaldo-San Giorgio (1918) – società che ha operato nel settore della cantieristica tra il 1918 e il 1927, che gestiva quello che attualmente è lo stabilimento Fincantieri del Muggiano
Ansaldo-San Giorgio (1949) – azienda italiana che ha operato nel settore dell'elettrotecnica della meccanica tra il 1949 e il 1985, anno in cui è stata assorbita in Ansaldo Trasporti